Kanton Seyssel (Ain)
Kanton Seyssel (Haute-Savoie)

Zie ook 
 Seyssel (doorverwijspagina)